Het hink-stap-springen voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op vrijdag 3 augustus (kwalificaties) en zondag 5 augustus 2012 (finale). Regerend olympisch kampioene was Françoise Mbango Etone uit Kameroen.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 NG = Geen geldig resultaat
 BP = Persoonlijke beste prestatie
 BS = Beste seizoensprestatie

Kwalificatie
Kwalificatie-eis: 14,40 m (K) of bij de beste twaalf van de kwalificatie (k)

Finale

Vrouwen hink-stap-springen